Фортида — многозначный термин: от  — «сильный, крепкий». Слово Фортида может обозначать:

Византийский флот 

 Фортида — военный грузовой корабль армии Византийской империи; служил для перевозки продовольствия и снаряжения.
Лев Диакон — один из крупнейших византийских авторов второй половины X века, писал:

«…Василевс Роман назначил стратигом-автократором для ведения войны против Крита Никифора Фоку. Когда варвары заперлись, в своей крепости, стратиг созвал войска и разбил перед городом критян лагерь; триера м и прочим фортидам он приказал находиться всем вместе в безопасной гавани, охранять подступы с моря и преследовать, сжигая жидким огнём, всякий замеченный варварский корабль, который попытается отплыть…»

Музыка 

 Фортида  (Fortid) — исландская викинг блэкметал-группа, создана в 2002 году, играет Black / Викинг-метал

Комнатные растения 

 Дорстения фортида () — кактус-суккулент.

 Passifora fortida